Dolerocypria är ett släkte av kräftdjur. Dolerocypria ingår i familjen Candonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Dolerocypria